Blažíček ist der Familienname folgender Personen:

 Přemysl Blažíček (1932–2002), tschechischer Literaturkritiker und Publizist